Zkratka k. ú. má více významů:

 Katastrální úřad
 Katastrální území
 Krajský úřad